O Campeonato Papuásio de Futebol ou Papua New Guinea Overall Championship é uma competição de futebol da Papua-Nova Guiné, realizado pela Associação de Futebol da Papua-Nova Guiné, desde 1976. O campeonato é decidido entre o vencedor da Liga de Futebol de Papua-Nova Guiné, contra o Campeonato de Clubes de Papua-Nova Guiné.

Campeões
1976: Mopi
1977: Germania
1978: Tarangau
1979: Tarangau
1980: não houve competição
1981: Mopi
1982: Buresong     
1983: não houve competição
1984: Buresong     
1985: não houve competição
1986: Guria
1987: Westpac
1988: Guria
1989-1994: desconhecido
1995: ICF University
1996: ICF University
1997: ICF University
1998: ICF University
1999: Guria
2000: Unitech
2001: Sobou
2002: Sobou
2003: Sobou
2004: Sobou
2005: Sobou
2006: University Port Moresby
2007: campeonato cancelado
2008: Sunammad FC

National League Soccer

Ver também 
 Liga dos Campeões da OFC
 Recopa da Oceania
 OFC President's Cup
 Copa do Mundo de Clubes da FIFA

Competições nacionais de futebol da Oceania
Futebol da Papua-Nova Guiné